Florenzio – militare e politico romano, console nel 361
 Florenzio – politico romano, console nel 429
 Flavio Florenzio Romano Protogene –  politico bizantino, console nel 449
 Florenzio – politico romano, console nel 515
 Florenzio – vescovo italiano